

Sigle 
 Text Encoding Initiative  – standard XML per rappresentare testo digitale

Codici 
 TEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tezu (India)
 tei – codice ISO 639-3 della lingua torricelli

Persone
Daniele Tei  – generale italiano
Tōwa Tei  – musicista giapponese